Си́мон Али́евич Тако́ев (14 (27) мая 1876 - 24 октября 1938, с. Христиановское, Терская область — октябрь 1938, Москва) — юрист, общественный деятель. Осетин-дигорец.

Биография 
 Родители на 26.03.1908 жили в с. Христиановском, Терской области.
 С 1894 по 1902 служил в 82 пехотном полку вольноопределяющимся.
 С 1902 по 1904 учился в Московском университете, а в 1904 г. служил в Сухаревском полку подпоручиком.
 С 1902 г. в РСДРП, к началу 1905 г. был в составе  с.-д. организации с. Христиановского, входившей в состав Терско-Дагестанской организации РСДРП. В июле 1906 г., когда организация временно взяла в руки власть в селе и был избран Революционный комитет, входил в него вместе с М.К. Гардановым. Карательный отряд под командой полковника Ляхова разогнал революционные отряды "христиановцев", но выдачи главарей, в т. ч. Такоева, добиться не смог.
 В 1907 помощник присяжного поверенного во Владикавказе, а в 1908 арестован за политическую деятельность и находился в тюрьме.
 26.02.1908 — высылается в Оренбург, куда пребывает 05.03.1908 и проживал в 1 части по ул. Орской, в д. Измайлова. 12.05.1908 Оренбургский губернатор переводворяет его в Вологодскую губернию на два года считая срок с 17.03.1908, где, будучи оставлен в Вологде, находился под гласным надзором полиции до 1910. Прибыл в Вологду 26.05.1908 и был водворён здесь на жительство под гласный надзор полиции. 27.08.1908 министр внутренних дел разрешает ему заниматься адвокатурой в Вологде, о чём он узнал только 29.08.1908. С 03.09.1908 г. поступает помощником к присяжному поверенному Н.В. Сигорскому, работая в Вологодской консультации присяжных поверенных при окружном суде.
 19.03.1909 — на общем собрании членов консультации присяжных поверенных был избран в ревизионную комиссию вместе с Г.М. Котляровым и В.Ф. Макеевым.
 24.03.1909 — получает в Вологодском Окружном суде свидетельство за №2576, как помощник присяжного поверенного с разрешением ходатайствовать по чужим делам при этом суде. 06.10.1909 — получает проходное свидетельство на следование в Кадников в трёхдневную командировку, откуда он возвратился в Вологду 09.10.1909, а с 12.11. по 13.11.1909 так же был в Кадникове.
 В Вологду вернулся 14.11.1909. 28.11.1909 получает проходное свидетельство для следования в Вельск в командировку сроком на 8 дней для участия в судебном процессе в местном съезде мировых судей, из Вельска выбыл 05.12. а 07.12.1909 возвратился из разрешённой ему командировки по судебным делам в Вологду. 11.02.1910 получил проходное свидетельство в Кадников до 16.02.1910, где участвовал в процессе в выездной сессии Вологодского окружного суда. Кадниковский уездный исправник докладывал вологодскому полицмейстеру от 16.02.1910, что С. Такоев прибыл в командировку 13.02., а 16.02. выбыл обратно в Вологду и за время проживания здесь ни в чём дурном не замечался. 17.03.1910 закончился срок гласного надзора полиции и он уехал на родину в Терскую область через некоторое время. После окончания ссылки работает присяжным поверенным в 1910-1914 во Владикавказе.
 В 1914 — 1917 — подпоручик Кубанской и Терской ополченческих дружин.
 В 1917 (май — декабрь) — военный комиссар Владикавказского округа, а 1918-1919 - заместитель председателя народного совета Терской области. В феврале-мае 1919 находился на подпольной работе в Кутаиси, а с мая по июль 1919 вёл подпольную работу в Тифлисе.
 В июле-октябре 1919 — в тифлисской тюрьме, а с ноября по декабрь указанного года — под надзором полиции.
 С 1920 — уполномоченный Кавказского крайкома РКП(б) по организации восстания против белых в Северной Осетии.
 В 1920 — 1921 — ответственный секретарь оргбюро и обкома РКП(б) в Терской области.С 4.1920 — заместитель председателя Северо-Кавказского революционного комитета.
 С 25.04.1921 по 1922 являлся председателем СНК Горской АССР. В 1922 — ответственный секретарь обкома РКП(б) в Батуме. С 1922 по 1924 - заведующий А.П.О. Закавказского крайкома РКП(б).
 В 1924 — заведующий А.П.О. Владикавказского окружкома РКП(б), председатель Ревкома Северной Осетии.
 С 11.1924—1927 — ответственный секретарь обкома РКП(б) -ВКП(б) во Владикавказе.
 В 1927 — 1929 — член Президиума Госплана РСФСР в Москве.
 В 1929 — 1930 — заместитель председателя Главполитпросвета НКП РСФСР в Москве.
 В 1930 — 1938 — заместитель заведующего отдела национальностей ВЦИКа 
 28 июля 1937 г. арестован органами НКВД СО АССР по обвинению в том, что "он являлся одним из руководителей буржуазно-националистической антисоветской организации, действовавшей в контакте с правыми на территории Северной Осетии и др. нац. областях и проводившей подготовку вооруженного восстания, вредительства и диверсии в народном хозяйстве, подготавливавшей террористические акты против М.И. Калинина и др. членов правительства и занимавшейся шпионажем в пользу враждебных СССР государств" (орфография и пунктуация оригинала постановления о предъявлении обвинения сохранена). Обвинялся по ст. 58 п. п. 2, 6, 7, 8, 9, 11 УК РСФСР 1926 г.
 24 октября 1938 г. "Такоев С.А. после продолжительной болезни (артериосклероз, туберкулез, язвенный колит и др.) умер в тюремной больнице, о чем свидетельствует акт врача от 24.10.1938 г. и прозектура, произведенная Гос. Судебно-медицинским экспертом в Городской больнице 25.10.1938 г." (орфография оригинала постановления сохранена).
 27 октября 1938 года НКВД СО АССР вынес постановление: "Дело по обвинению Такоева Симона Алиевича производством прекратить".

Семья 
Сёстры: Мария и Елизавета.

Жена — Анастасия Ивановна Хетагурова, дочь священника.

Сыновья: Марклен, Марат, Коба.

Публикации 
 К истории компартии в Грузии.
 «25 лет борьбы за социализм», 254, 261—263, 275, 277.
 К истории революционного движения на Тереке. (По личным воспоминаниям).//Известия Осетинского научно-исследовательского института краеведения. Владикавказ,1926.Вып.2.-С.309-385.
 Женщина-националка на социалистической стройке.— Революция и национальности, 1934, № 3, с. 39—43 с табл.
 Человек удивительной энергии.//Рассказы о Кирове. Сб. воспоминаний. М.,1976.-С.82-85.

Примечания

Литература 
 Тотоев М. С. Солдат революции. (Краткий исторический очерк жизни и революционной деятельности С. Такоева). — Орджоникидзе: [Сев.-Осет. кн. изд.], 1967.

Адвокаты Российской империи
Революционеры России
Большевики
Делегаты I Всероссийского съезда Советов (1917)
Политики, известные под псевдонимами
Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены РСДРП
Персоналии:Вологда
Репрессированные в СССР
Адвокаты по алфавиту
Сосланные в Вологду
Сосланные в Вологодскую губернию
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Первые секретари Северо-Осетинского обкома КПСС